Erdviper ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Erdvipern (Atractaspidinae)):

 Atractaspis aterrima Günther, 1863
 Micrelaps muelleri Boettger, 1880 – auch Muellers Erdviper